As Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de Rugby de 2003, na Austrália, foi realizadas entre os dias 1 de setembro de 2001 e 6 de dezembro de 2002. O torneio classificou uma seleção diretamente, a Namíbia e outra seleção para a repescagem, a Tunísia.

1 Fase

Grupo A 

 qualificada para 2 fase.

Grupo B 

 qualificada para 2 fase.

2 Fase 

 qualificada para 3 fase.

3 Fase 
Corresponde ao Torneio Top 6 da primeira divisão do Campeonato Africano de 2002.

Grupo A

Grupo B

Final

Namíbia ganhou a rodada para total des tries marcados (4-3) ganhou o titolo de Campeão Africano de 2002.
 qualificada para Copa do Mundo de Rugby 2003.
 qualificada para Repescagem.

Ver também 
 Eliminatórias da Copa do Mundo de Rugby de 2003

Ligações externas 
Rugby World Cup 

Copa do Mundo de Rugby